Revel kan syfta på:

Geografi

Estland 
 Reval – Estlands huvudstad, se Tallinn

Frankrike 

 Revel-Tourdan, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Revel, Isère, 
 Revel, Haute-Garonne,

Italien 

 Revello, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar